Klubbarna Falu IK, IFK Falun och Holmens IF arrangerar tillsammans Falu Winter Games, Sveriges största ungdomsskidtävling i längdåkning, alpin skidåkning, backhoppning och nordisk kombination. Startåret för evenemanget var 2006 och det hålls i mitten av februari i Falun.

Skidsport
Sportevenemang i Sverige